Натан Джекобсон (5 октября 1910, Варшава, Царство Польское, Российская Империя — 5 декабря, 1999, Хамден, Коннектикут) — американский , автор фундаментальных работ по теории колец.

Признан как один из ведущих алгебраистов своего поколения; получил известность как автор более десятка учебников, ставших фактическими образовательными стандартами по общей алгебре.

Биография 
Родился под именем Нахман Арбузер (Nachman Arbuser) в Варшаве. Отец — Гершон Яков Арбузер (Gershon Yakov Arbuser), мать — Песе (позже Паулина) Айдель Розенберг (Pesse Aidel Rosenberg). Отец эмигрировал в США в 1913 году и при въезде в США на острове Эллис сменил своё имя на Чарльз Джекобсон. Он стал бакалейщиком в Нэшвилле (штат Теннесси) и к 1917 году скопил достаточно средств, чтобы вызвать в США свою семью — жену и двух сыновей. Однако фамилия его семьи на острове Эллис при въезде в США была записана с ошибкой как Арбисар (Arbisar).

Окончил Алабамский университет в 1930 году, получил степень доктора философии (Ph. D.) по математике в Принстонском университете в 1934 году, защитив диссертацию по некоммутативным многочленам и циклическим алгебрам (Non-commutative polynomials and cyclic algebras) под научным руководством Джозефа Веддербёрна.

Преподавал и занимался математическими исследованиями в колледже Брин-Мор (1935—1936), в Чикагском университете (1936—1937), Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл (1937—1943) и Университете Джонса Хопкинса (1943—1947) до поступления Йельский университет в 1947 году. В Йельском университете он работал вплоть до выхода на пенсию.

Научные сообщества и награды 
Член Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук. Занимал пост президента Американского математического общества (АМО) с 1971 по 1973 год, и в 1998 году был награждён их высшей наградой АМО премией Стила за научные достижения в течение жизни.

Также был также вице-президентом Международного математического союза с 1972 по 1974 год.

Научные труды 
 Collected Mathematical Papers, 3 vols., 1989
 Basic Algebra. Freeman, San Francisco 1974
 Lectures in Abstract Algebra. 3 vols., Van Nostrand 1951, 1953, 1964, Reprint by Springer 1975 (Vol.1 Basic concepts, Vol.2 Linear Algebra, Vol.3 Theory of fields and Galois theory)
 Structure of Rings. AMS 1956
 The theory of Rings. 1943
 Lie Algebras. Interscience 1962
 Exceptional Lie Algebras. Dekker 1971
 Structure and Representation of Jordan Algebras. AMS 1968
 PI-Algebras. An Introduction. Springer 1975

См. также 
 
 
 Теорема плотности Джекобсона
 Радикал Джекобсона

Примечания

Ссылки 
 
 An interview with William L. Duren, Nathan Jacobson, and Edward J. McShane about their experiences at Princeton

Члены Национальной академии наук США
Алгебраисты
Выпускники Алабамского университета
Преподаватели Брин-Мор-колледжа
Преподаватели Йельского университета
Персоналии:Варшава
Президенты Американского математического общества